

Cinema
The Little Sister – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Edison Manufacturing Company
Little Sister – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Kalem Company
The Little Sister – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Rex Motion Picture Company
Tutti conoscono Roberta (Little Sister) – film del 1992 diretto da Jimmy Zeilinger
 Zusje, conosciuto con il titolo internazionale Little Sister – film del 1995 diretto da Robert Jan Westdijk
Little Sister – film del 2010 diretto da Richard Bowen
Little Sister (Umimachi diary) – film del 2015 diretto da Hirokazu Kore'eda

Musica
Little Sister – gruppo musicale statunitense
Little Sister – singolo del 1961 di Elvis Presley
Little Sister – singolo del 2004 dei Queens of the Stone Age